XXI церемония вручения премии «Гойя» состоялась 28 января 2007 года. Ведущий — Хосе Корбачо.

Номинации

Главные премии

Другие номинанты

Премия «Гойя» за заслуги 
 ''' Тадео Вильяльба

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Номинанты и призёры премии «Гойя» 2007 года IMDB
 Номинанты и призёры премии «Гойя» 2007 года Kinopoisk.ru

2007
События 28 января
январь 2007 года
2007 год в Испании
Кинопремии 2007 года